Мулладжанов — фамилия; имеет женскую форму Мулладжанова.
 Мулладжанов, Файзулла Максуджанович (1950—2017) — председатель Правления Центрального банка Республики Узбекистан в 1991—2017 годах.
 Мулладжанов, Шавкат (род. 1986) — узбекский футболист, защитник.